Sigg steht für:
 Sigg GR, Weiler der Gemeinde Valzeina, Kanton Graubünden, Schweiz

Personen:
 Carola Sigg (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Ernst Sigg (1892–1966), Schweizer Kirchenmusiker und Gymnasiallehrer
 Eugen Sigg (* 1898), Schweizer Ruderer
 Ferdinand Sigg (Unternehmer) (1877–1930), Schweizer Unternehmer und Hersteller von Aluminium-Haushaltswaren
 Ferdinand Sigg (1902–1965), Schweizer Geistlicher, Bischof der Bischöflichen Methodistenkirche Mittel- und Südeuropa
 Martina Sigg (* 1960), Schweizer Politikerin (FDP)
 Oswald Sigg (* 1944), Schweizer Beamter
 Otto Sigg (* 1943), Schweizer Historiker
 Rolf Sigg (1917–2017), Schweizer Pfarrer und Sterbehelfer
 Stephan Sigg (* 1983), Schweizer Theologe und Autor
 Uli Sigg (* 1946), Schweizer Kunstsammler
 Winfried Sigg (* 1961), deutscher Behindertensportler

SIGG steht für:
 SIGG, Schweizer Hersteller von Trinkflaschen

SigG steht als Abkürzung für:
 Signaturgesetz (Deutschland)

Abkürzung